Диагона́льная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Диагональная улица — улица в Выборге.
 Диагональная улица — улица в Кемерове.
 Диагональная улица — улица в Новочеркасске.
 Диагональная улица — улица в Прокопьевске.
 Диагональная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Диагональная улица — улица в Тольятти.

Украина 
 Диагональная улица — улица в городе Запорожье.

См. также 
 Проспект Диагональ — одна из главных улиц Барселоны.